Räkor- & Laxgrossisten AB är ett företag på Hisingen i Göteborg som tillverkar och säljer majonnäsbaserade sallader, lakeprodukter och rökt och gravad lax. Företaget grundades år 1988 av Lennart Fransson.

Företaget säljer mycket få produkter under eget varumärke utan arbetar främst med så kallade egna märkesvaror; Räk- och laxgrossisten tillverkar produkter för en dagligvarukedja som sedan säljer dessa under eget varumärke. Bland annat kommer Willys majonnäsbaserade sallader från Räk- och laxgrossisten.

Externa länkar
http://www.rakolax.com/

Svenska livsmedelsföretag
Företag bildade 1988